Canalejas ist der Familienname folgender Personen:
 José Canalejas (1925–2015), spanischer Schauspieler
 José Canalejas Méndez (1854–1912), spanischer Ministerpräsident
 Lina Canalejas (1932–2012), spanische Schauspielerin
 Luis Canalejas Méndez (1862–1910), spanischer Ingenieur und Politiker

Canalejas bezeichnet zudem:
 Canalejas (León), Ort in Spanien
 Canalejas (México), Ort in Mexiko